Jorge Pérez peut désigner :
 Jorge Pérez (volley-ball) (né en 1947) : joueur de volley-ball cubain.
  (né en 1949), promoteur immobilier, collectionneur d'art et philanthrope américain.
  (né en 1951) : coureur cycliste cubain.
 Jorge Pérez (cyclisme, 1983) (né en 1983) : coureur cycliste espagnol.
 Jorge Pérez (cyclisme) (né en 1985) : coureur cycliste dominicain.

Homonymie de patronyme